LTA hat folgende Bedeutungen:

 Landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim, am 1. Januar 2010 umbenannt in Technoseum
 Landwirtschaftlich-technischer Assistent
 Lebensmitteltechnischer Assistent
 Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben, Begriff aus dem deutschen Rentenversicherungswesen
 Light Transmission Aggregometry, siehe Thrombozytenaggregometrie
 Linde Typ A, Trivialname für das Alumosilikat Zeolith A
 Lipoteichonsäure
 Lower Than Atlantis
 Lufttüchtigkeitsanweisung, Begriff aus der Luftfahrt
 Lüftungstechnische Anlagen
 Luxembourg Taekwondo Association (LTA)
 Lymphotoxin-α

LTA